Колашинац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колашинац, Асмир (род. 1984) — сербский толкатель ядра.
 Колашинац, Сеад (род. 1993) — немецко-боснийский футболист.